Kemmaten steht für:

 Kemmaten (Neustadt bei Coburg), Ortsteil der Stadt Neustadt bei Coburg, Landkreis Coburg, Bayern

Kemmaten ist der Familienname folgender Personen:
 eine fränkischen Adelsfamilie, siehe Kemmaten (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Kematen